Hans Sachs (1494-1576): poeta, drammaturgo e Meistersinger tedesco.
 Hans Sachs (sierologo) (1877-1945): sierologo tedesco.
 Hanns Sachs (1881-1947): psicoanalista austriaco, autore de L'inconscio creativo.